Coamila kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Coamila, Hidalgo, Huejutla de Reyes, 
 Coamila, San Luis Potosí, Coxcatlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar